Камп Хил има више значења:
 Камп Хил (Алабама)
 Камп Хил (Пенсилванија)